И́рма Григо́рьевна Вито́вская (, настоящее имя Ирина Григорьевна Витовская; род. 30 декабря 1974, Ивано-Франковск) — украинская актриса театра и кино, продюсер и общественный деятель. Заслуженная артистка Украины (2016). Работает в Молодом театре (с 1998 года), наиболее известна по роли Леси в сериале «Леся+Рома» (2005—2007).

Биография 
Родилась 30 декабря 1974 года в Ивано-Франковске. Отец Ирмы корнями происходил из села Медуха Галичского района Ивано-Франковской области. Прадед по материнской линии — русский, а его жена — латышка.

Мечтала стать археологом, несколько лет подряд пыталась поступить в Прикарпатский институт им. Стефаника. Посещала театральный кружок при Дворце пионеров в Ивано-Франковске.

В 1998 году окончила Львовский государственный музыкальный институт по специальности «Актриса драматического театра» (курс Богдана Козака). С того же года работает в Киевском академическом Молодом театре.

Неоднократная участница многих международных театральных фестивалей, получала персональные награды.

С 11 октября 2015 года является тренером шоу «Маленькие гиганты» на канале «1+1». Была ведущей телепередач «Брачные игры, или Номер для молодожёнов» () и «Народная звезда» () на канале ICTV. Принимала участие в вокальном шоу «Народная звезда» на телеканале «Украина».

Гражданская позиция 
Ирма Витовская — активистка «Революции Достоинства» и «Языкового Майдана», участница всех проукраинских акций протеста.

В июне 2018 записала видеообращение в поддержку заключённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.

Благотворительность 
Ирма Витовская является участником социально-общественных программ «Дети улицы» с 2007 года и «StopБиль» с 2011 года.

В 2014 году Ирма Витовская начала делать куклы-мотанки, продавать их, а вырученные деньги передает на помощь армии. Самая дорогая стоила 2000 гривен. На эти средства были приобретены подштанники для береговой охраны и пластиковые карточки с молитвами для пятого батальона.

С Иреной Карпой Ирма Витовская собрала на творческом вечере деньги на обувь батальону Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор».

Ирма Витовская, как член движения «StopБиль», инициировала и исполнила главную роль в арт-проекте «Оскар и Розовая Дама», созданном для сбора средств на нужды неизлечимо больных детей. Премьера спектакля состоялась 7 октября в Ивано-Франковске и 11 октября в Киеве, получила несколько театральных наград и собрала более 700 тыс. гривен на паллиативные детские отделения, а также на выездные бригады, которые будут работать с такими детьми.

Ирма Витовская отдала на лечение раненых в АТО большую часть своего гонорара за съёмки в сериале «Ограбление по-женски».

Личная жизнь 
 Первый муж — Владимир Кокотунов (род. 1 мая 1969), актёр Молодого театра
 Сын — Орест Кокотунов-Витовский (род. 29 марта 2011)
 Второй муж — Виталий Ванца (род. 1978), бизнесмен из Борислава, Львовская область.
 Младшая сестра Ирмы — Наталья замужем за юристом Станиславом Либерманом, родным братом певицы Тины Кароль.

Театральные работы

Киевский академический Молодой театр 

  — «За двумя зайцами» М. Старицкого; режиссёр Виктор Шулаков — Франтиха / Звезда синематографа (ввод)
  — «Золой цыпленок» Владимира Орлова; режиссёр Виктор Шулаков — Лягушка (ввод)
  — «Король и морковь или все как в сказке» Владислава Кшеминского; режиссёр Я. Козлов — Герольд
  — «Малыш» Ж. де Летраза; режиссёр Владимир Бегма — Лулу / Кристин
  — «РЕхуВИлийЗОР» Н. Гоголя и Н. Кулиша; режиссёр Станислав Моисеев — Мария Антоновна
  — «Русалочка» Л. Разумовской по Х. Андерсену; режиссёр — Евгений Курман — Русалочка
 2000 — «Севильская помолвка» Р. Шеридана; режиссёр Евгений Курман — Клара / Лауретта
 2000 — «Трагедия Гамлета, принца датского» У. Шекспира; режиссёр Станислав Моисеев — актриса
 2000 — «Кайдаши» Натальи Дубины по И. Нечуй-Левицкому; режиссёр Николай Яремко — Мелашка
  — «Стальная воля» М. Курочкина; режиссёр Дмитрий Богомазов — Стальова Воля
  — «Волшебник Изумрудного города» Ф. Баума, А. Волкова; режиссёр Г. Воротченко — Элли
 2002 — «Хоровод любви» А. Шницлера; режиссёр Станислав Моисеев — Гризетка
  — «Маринованый аристократ» Ирены Коваль; режиссёр Станислав Моисеев — Жена
  — «Московиада» Ю. Андруховича; режиссёр Станислав Моисеев — Галя
  — «Четвертая сестра» Я. Гловацкого; режиссёр Станислав Моисеев — Катя
  — «Торчалов» Никиты Воронова; постановщик Станислав Моисеев — Лизавета
  — «Коварство и любовь» Ф. Шиллера; режиссёр Андрей Билоус — жена Миллера
  — «Сталкеры» Павла Арье; режиссёр Стас Жирков — баба Прися
  — «Резня» Я. Резы; режиссёр Влада Белозоренко — Аннета Рей
 «Женитьба» Н. Гоголя; режиссёр Тарас Криворученко — Дуняша
 «Женщины и война» Джавада эль Эсседи; режиссёр Джавада эль Эсседи — Рахмана
 «Житие простых» Нататьи Ворожбит; режиссёр Ю. Сидоренко — Люба-2

Другие театры 
  — «Помочь так легко, или Откуда берутся дети?» А. Крыма; режиссёр Виталий Малахов (благотворительный проект-спектакль)
  — «Оскар и Розовая Дама» Э. Шмитта; режиссёр Ростислав Держипольский (благотворительный театральный проект)
  — «Hamlet» (неоопера ужасов) по мотивам У. Шекспира в переводе Юрия Андруховича; реж.  — Гертруда’королева датская, мать Гамлета (Ивано-Франковский академический областной музыкально-драматический театр им. И. Франко)

 Фильмография 

 Актёрские работы 

 Озвучивание мультфильмов 
  — Лиса-сирота — Лиса  — Гора самоцветов (Серия «») — Маричка Телепузики — Лала  — Вольт — кошка Маркиза  — Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
  — Лоракс — мать Теда  — Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек—2
  — Бабай — ведьма Награды и номинации 
 2001 — номинация премии «Киевская пектораль» в категории «Лучшая женская роль» (Русалочка в спектакле «Русалочка»)
 2006 — номинация «Актёрский талант» на Best Ukrainian Awards
 2006 — «Телетриумф» в номинации за лучший сериал «Леся+Рома»
 2012 — «Телетриумф» в номинации «Актриса телевизионного фильма/сериала (исполнительница женской роли)»
 2015 — лауреат премии «Киевская пектораль» в категории «Лучшая женская роль» (Баба Прися в спектакле «Сталкеры» совместного проекта театра Золотые ворота и Молодого театра)
 2015 — национальный конкурс «Благотворительная Украина-2015» за спектакль «Оскар и Розовая Дама»
 2016 — Заслуженная артистка Украины
 2018 — лауреат премии «Киноколо» лучшая актриса 2018. «Брама» реж. В.Тихий
 2018 — лауреат «Жінка року 2018»
 2018 — лауреат «Золота Дзига» лучшая женская роль
 2018 — лауреат «Women in art» категория «театр и кино» от ООН и "Украинский институт "
 2019 — лауреат «Золотий Дюк» на ОМКФ .Лучшая актёрская работа «Мои мысли, тихие»
 2019 — «Кіноколо» лучшая актриса за «Мои мысли тихие»
 2021 — вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала Новое врямя.

 Примечания 

 Ссылки 

 https://www.instagram.com/vitovskavantsa/
 Интервью на сайте «Opinion»  — https://opinionua.com  — «Даже если мы выберем Иисуса Христа, то все равно будет плохо» (14.04.19) (укр)
 Интервью на сайте «Opinion»  — https://opinionua.com/en/''  - «Even if we chose Jesus Christ, everything would be bad for us» (14.04.19) (англ)
 Молодий театр — Ірма Вітовська
 Ірма Вітовська: «Випила 200 грамів — і склала всі повноваження зі зйомок у росіян!» 
 Ірма Вітовська: Я громадянка 
 http://molody.kiev.ua/index.php/aktori/item/303-vitovska 
 Ірма Вітовська: «Умови контракту не дозволяють мені вагітніти!»
 16+ | Ірма Вітовська

Лауреаты премии «Киевская пектораль»
Выпускники Львовской консерватории
Актрисы театра Украины
Персоналии:Киевский академический Молодой театр